Nazwą wetula określane są 2 gatunki ryb:
 wetula – Scarus vetula
 wetula – Balistes vetula

Łacińskie słowo vetula oznacza wróżbiarkę, czarownicę

Przypisy